Armen o Armén puede referirse a:

 Una de las formas del nombre Arminio, de origen germánico, y que también se da con las formas Herman, Hermann, Germán, Germano o Armando.
 Armen Firman, latinización del árabe Abbás Ibn Firnás, que da nombre a un cráter de la Luna
 Un nombre masculino común en Armenia y Rusia.
 Armén Tajtadzhián
 Armén Ohanián
 Armén Grigorián
 Armen Gilliam

Apellido
Robert Armen (1947), juez estadounidense.
Rosy Armen, cantante franco-armenia.
Garo H. Armen (1953), empresario cofundador de Antigenics.

Topónimos
Armen, en el condado de Vlorë, Albania.
Ar Men (la roca en lengua bretona), faro en la costa de Francia (Île de Sein).